Vrede bezeichnet

 Vrede (Südafrika), eine Stadt in der Provinz Freistaat, Südafrika

Vrede ist der Familienname von:
 Anton Vrede (* 1953), niederländischer Illustrator
 Dorus Vrede (* 1954), surinamischer Dichter und Musiker
 Ginty Vrede (1985–2008), niederländischer Muay Thai-Sportler
 Regilio Vrede (* 1973), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vreede
 Wrede
 Frede